[La] Vierge à l'Enfant avec deux anges est le titre de plusieurs représentations chrétiennes de Vierge à l'Enfant du peintre florentin Sandro Botticelli :
Vierge à l'Enfant avec deux anges, un tableau réalisé vers 1468-1469 et conservé au musée des Beaux-Arts de Strasbourg, à Strasbourg.
La Vierge à l'Enfant avec deux anges, un tableau réalisé vers 1468-1469 et conservé au musée de Capodimonte, à Naples.
Vierge à l'Enfant avec deux anges, un tondo réalisé entre 1485 et 1495 et conservé à l'Art Institute of Chicago, à Chicago.